Гран-при Индии 2013 года (официально Formula 1 Airtel Indian Grand Prix) — автогонка, шестнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и 3-й Гран-при Индии в истории «Формулы-1»), проходивший с 25 по 27 октября на трассе Международного автодрома Будды, Великая Нойда, Уттар-Прадеш, Индия.

Победителем Гран-при стал обладатель поул-позиции (и лидер всех трёх сессий свободных заездов) Себастьян Феттель (Red Bull). Эта победа стала для Феттеля десятой в сезоне  года, 36-й в карьере, и досрочно — за три этапа до окончания чемпионата 2013 года — принесла ему четвёртый чемпионский титул. Несмотря на то что второй пилот команды Red Bull Марк Уэббер был вынужден прекратить гонку из-за отказа генератора, это не помешало и команде досрочно завоевать свой четвёртый Кубок конструкторов.

Вторым, с отставанием в 29,8 секунды от времени победителя, в гонке финишировал пилот команды Mercedes Нико Росберг, ранее начинавший гонку так же со второй позиции.

С третьим результатом, уступив времени победителя около 40 секунд, к финишу пришёл Ромен Грожан (Lotus). Этот результат удивителен тем, что в гонку Грожан отправился с 17-й позиции стартового поля.

Предыдущий Гран-при Индии «Формулы-1» проходил с 26 по 28 октября  года на этой же трассе. Проведение следующего индийского Гран-при предварительно запланировано на сезон  года.

Стюарды 
 Герд Эннзер () — доктор юриспруденции, член немецкого исполнительного комитета автоспорта (DMSB), стюард соревнований «Формулы-1» и ДТМ;
 Стив Стрингвелл () — постоянный стюард-председатель гонок серии «Суперкубок Порше», гонок Мировой серии Рено, Чемпионата Великобритании по шоссейно-кольцевым гонкам среди легковых автомобилей;
 Том Кристенсен () — датский автогонщик, единственный 9-кратный победитель гонки «24 часа Ле Мана», чемпион немецкой «Формулы-3» (1991), чемпион японской «Формулы-3» (1993), чемпион Американской серии Ле-Ман (2001).

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 
Погодные условия: солнечно; дымка; сухо. Воздух: +30…31 °C, трасса: +39…37 °C.

|}

 Гонка 

|-
! colspan=13|Источник
|}
Примечания
  — Нико Хюлькенберг не финишировал в гонке, но был классифицирован, так как прошёл более 90 % дистанции гонки.

Круги лидирования

Штрафы пилотов

 Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

 После гонки 

После финиша гонки Себастьян Феттель, досрочно завоевавший четвёртый чемпионский титул, решил поприветствовать зрителей и отдать дань уважения своему автомобилю: вместо «закрытого парка» (как того требует регламент), он направил свой болид на стартовую прямую, где исполнил несколько так называемых «пончиков» — круговых вращений болида вокруг собственной оси, сопровождающихся обильным дымом из-под колёс. После чего он, покинув свой болид прямо на трассе (что также запрещено регламентом), встал перед ним на колени и поклонился ему до земли, а затем отправился к ближайшей трибуне со зрителями. Рассмотрев все обстоятельства данного инцидента, стюарды Гран-при Индии вынесли Феттелю официальное предупреждение.
Этим же решением стюардов на команду Red Bull был наложен штраф в размере 25 000 евро за то, что она не проинструктировала своего пилота о необходимости вернуться в «закрытый парк» сразу же после финиша гонки. Однако, со слов самого Феттеля, команда его всё же должным образом проинструктировала о необходимости соблюдения всех послегоночных процедур, установленных регламентом соревнований. Во время традиционной воскресной пресс-конференции Себастьян, отвечая на вопрос одного из журналистов, заявил, что: «…и когда мой инженер сказал мне: „Следуем процедурам, возвращайся в закрытый парк“, — я сказал себе: „Нет, я поеду на стартовую прямую, где потрясающие болельщики, и устрою там нечто веселое!“»''

Статистика 
 43-й поул Себастьяна Феттеля
 54-й поул команды Red Bull
 39-й быстрый круг Кими Райкконена
 76-й быстрый круг команды Lotus
 36-я победа Себастьяна Феттеля
 Досрочная победа Себастьяна Феттеля в чемпионате (4-й титул)
 44-я победа команды Red Bull
 Досрочная победа команды Red Bull в Кубке конструкторов (4-й Кубок конструкторов)
 10 000-й гоночный километр Ромена Грожана
 800-е очко Фелипе Массы
 10-й подиум Нико Росберга
 20 000-й гоночный километр шасси Marussia
 100-я победа шин Pirelli
Выборка сделана на основе данных, опубликованных ресурсом StatsF1

Примечания

Ссылки 
 
 

 Подробное описание хода гонки
 Смена шин на дистанции

Гран-при Индии